Batalla de Marj ar-Ràhit (634) durant la conquesta musulmana de Síria
 Batalla de Marj ar-Ràhit (684) durant la segona fitna